Kaleń ist der Name folgender Orte in Polen:
 Kaleń Duża (Gemeinde Chodów) in der Woiwodschaft Großpolen
 Kaleń Mała (Gemeinde Chodów) in der Woiwodschaft Großpolen
 Kaleń (Włoszczowa) in der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Kaleń (Przedbórz) in der Woiwodschaft Łódź
 Kaleń (Rawa Mazowiecka) in der Woiwodschaft Łódź
 Kaleń (Sadkowice) in der Woiwodschaft Łódź
 Kaleń (Wolbórz) in der Woiwodschaft Łódź
 Kaleń (Markuszów) in der Woiwodschaft Lublin
 Kaleń (Szczawin Kościelny) in der Woiwodschaft Masowien
 Kaleń Drugi (Gemeinde Sobolew) in der Woiwodschaft Masowien
 Kaleń Pierwszy (Gemeinde Sobolew) in der Woiwodschaft Masowien
 Kaleń-Towarzystwo (Gemeinde Żabia Wola) in der Woiwodschaft Masowien
 Kaleń (Wieniawa) in der Woiwodschaft Masowien
 Kaleń (Żabia Wola) in der Woiwodschaft Masowien
 Kaleń (Świerzno) in der Woiwodschaft Westpommern